Mount Bennett kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Bennett, Västantarktis, 
 Mount Bennett, Östantarktis,